Алга — киргизький футбольний клуб з міста Бішкек

 Алга Олександр Єгорович — чуваський народний поет

Алга — місто, Алгинський район, Актюбинська область
 Алга — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Алга — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Алга — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Алга — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Алга — село, Махамбетський район, Атирауська область
 Алга — село, Шуський район, Жамбильська область

Алга — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Алга — присілок, Алгинська сільська рада, Давлекановський район, Башкортостан
 Алга — присілок, Чуюнчинська сільська рада, Давлекановський район, Башкортостан
 Алга — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Алга — присілок, Татишлинський район, Башкортостан

Див. також 
 Алка
 Брік-Алга